Dropmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Dropmann (* 1948), deutscher Regisseur, Schauspieler und Intendant
 Hermann Dropmann (1890–1957), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Troppmann